

Inne 
 Messier 7 – gromada otwarta

Transport 
 Autostrada M7 (Węgry) – autostrada na Węgrzech
 Magistrala M7 – droga magistralna na Białorusi
 Droga magistralna M7 – droga w Rosji

Wojsko 
 M7 Priest – amerykańskie samobieżne działo polowe z okresu II wojny światowej
 M7 Medium Tank – amerykański prototypowy czołg średni z okresu II wojny światowej
 M7 – amerykański granat chemiczny
 M7 – amerykańska mina przeciwtransportowa
 M7 – bagnet amerykański